Camelback est le nom anglais pour sac à eau.

 Camelback East (Phoenix), quartier de Phoenix en Arizona
  en Arizona
  en Arizona